LEN Liga prvaka (eng. LEN Champions League) za 2017./18. je pedeset i peto izdanje elitnog europskog vaterpolskog natjecanja. Naslov pobjednika branio je mađarski Szolnok. Završni turnir održao se u Genovi od 7. do 9. lipnja 2018. godine.

Nakon četiriju sezona u kojima je 12 momčadi bilo raspoređeno u dvije skupine po 6, a najbolje tri iz svake išle su na Final Six, format je promijenjen. 16 momčadi raspoređeno je u dvije skupine po 8, a najbolje 4 iz svake nastupilo je na završnom turniru zvanom Final Eight.

Svoj drugi naslov u povijesti, šesnaest godina nakon prvog, osvojio je klub Olympiakos Pirej iz Grčke. Sezonu je pobjednički klub odigrao u sastavu: Josip Pavić, Stefanos Galanopoulos, Vangelis Delakas, Giorgos Dervisis, Andro Bušlje, Dimitrios Nikolaidis, Konstantinos Mourikis, Emmanouil Mylonakis, Konstantinos Genidounias, Ioannis Fountoulis, Alexandros Gounas, Stylianos Argyropoulos, Paulo Obradović i Emmanouil Prekas. Trener je bio Thodoris Vlachos.

Kvalifikacije

Prvi krug

Drugi krug

Treći krug

Glavna runda 

Ždrijeb skupina održan je 29. kolovoza 2017. godine u Budimpešti.

Skupina A

Skupina B

Završni turnir

Izvori 

2017-18